Hemidactylus coctaei est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Hemidactylus coctaei Duméril & Bibron, 1836 est un synonyme de Hemidactylus flaviviridis Rüppell, 1835
 Hemidactylus coctaei Günther, 1872 nec Duméril & Bibron, 1836 est un synonyme de Hemidactylus bowringii (Gray, 1845)

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Gekkonidae